Вейк-ан-Зее 2016 — 78-й международный турнир по шахматам, который проходил с 15 по 31 января 2016 года.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2748)

Призы 
 1-е — € 10,000
 2-е — € 6,500
 3-е — € 3,000
 4-е — € 2,500
 5-е — € 2,000
 6-е — € 1,000
 7-е — € 500

Участники турнира 

Рейтинги даны на январь 2016 года.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Репортажи газеты Спорт-Экспресс 
 Кто подвинет Карлсена (16.01.2015) — Кирилл Зангалис — Спорт-Экспресс
 Американцы рвутся вперёд (17.01.2015) — Кирилл Зангалис — Спорт-Экспресс
 Люк вызвал Дракона (18.01.2015) — Кирилл Зангалис — Спорт-Экспресс
 Ловушка Карякина и ладья Шаха (19.01.2015) — Кирилл Зангалис — Спорт-Экспресс
 Разборки по-итальянски (20.01.2015) — Кирилл Зангалис — Спорт-Экспресс
 Каруана в погоне за Карлсеном (28.01.2015) — Кирилл Зангалис — Спорт-Экспресс

2016 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)